Mehrere Schiffe der britischen Royal Navy trugen den Namen Tiger bzw. HMS Tiger und waren nach dem Tiger benannt.

 Die erste Tiger verfügte über 22 Kanonen und wurde 1546 gebaut. Nach 1600 wurde das Schiff als Schwimmende Batterie genutzt und 1605 abgewrackt.
 Die zweite Tiger wurde 1613 zur Erkundung der Arktis eingesetzt.
 Die dritte Tyger lief 1647 vom Stapel. Das Schiff mit 32 Kanonen wurde 1742 zerstört.
 Die vierte Tiger war ein Schiff vierten Ranges mit 50 Kanonen. Kurz vor dem Stapellauf im Jahr 1743 erhielt es den Namen Harwich. 1760 ging es verloren.
 Die fünfte Tiger war ein Schiff vierten Ranges mit 60 Kanonen, das 1747 vom Stapel lief. Ab 1761 diente es als Hulk und wurde 1765 in Bombay verkauft.
 Die sechste Tiger war ein spanisches Schiff dritten Ranges mit 74 Geschützen, das 1747 vom Stapel lief und 1762 von der Royal Navy gekapert wurde. 1784 wurde es verkauft.
 Die siebente Tiger lief 1764 als Ardent vom Stapel und wurde im selben Jahr von Frankreich gekapert. Das 64-Kanonen-Schiff dritten Ranges kam 1782 wieder in britischen Besitz, wurde in Tiger umbenannt und 1784 verkauft.
 Die achte Tiger war eine Hoy mit 4 Kanonen, die 1794 angekauft und 1798 wieder verkauft wurde.
 Die neunte HMS Tiger war ein 74-Kanonen-Linienschiff der Téméraire-Klasse der französischen Marine mit Namen Tigre, das 1795 durch die Royal Navy gekapert wurde und 1817 abgewrackt wurde.
 Die zehnte HMS Tiger sollte ein Schiff vierten Ranges mit 50 Kanonen werden. Noch vor dem Stapellauf im Jahr 1802 wurde es in HMS Grampus umbenannt.
 Die elfte HMS Tiger war eine Brigg mit 12 Kanonen. Das Schiff war zwischen 1808 und 1812 im Dienst.
 Die zwölfte HMS Tiger war eine radgetriebene Sloop, die 1849 vom Stapel lief. Das ab 1852 als Fregatte geführte Schiff wurde 1854 von Russland gekapert und als Tigr eingesetzt.
 Die dreizehnte HMS Tiger war ein Zerstörer der C-Klasse, der 1900 vom Stapel lief. Er ging 1908 nach einer Kollision mit der HMS Berwick unter.
 Die vierzehnte HMS Tiger war ein Schlachtkreuzer, der 1913 vom Stapel lief. Er wurde 1932 abgewrackt.
 Die fünfzehnte HMS Tiger sollte ein Leichter Kreuzer der Minotaur-Klasse werden. Das 1942 bestellte und im selben Jahr in HMS Bellerophon umbenannte Schiff wurde 1944 auf Kiel gelegt. Nach weiteren Umbenennungen in HMS Blake im Jahr 1944 sowie erneut in HMS Bellerophon im Folgejahr erfolgte 1946 letztlich die Stornierung des Baus.
 Die sechzehnte HMS Tiger war ein Leichter Kreuzer der Minotaur-Klasse. Er wurde als HMS Blake bestellt und 1944 in HMS Tiger, ein Jahr später jedoch wieder in HMS Blake umbenannt. Nach einer längeren Baupause wurde das Schiff 1961 in Dienst gestellt und 1982 zum Abbruch verkauft.
 Die siebzehnte HMS Tiger war ein Leichter Kreuzer der Minotaur-Klasse, der ursprünglich als HMS Bellerophon bestellt wurde. 1945 lief das Schiff unter dem Namen HMS Tiger vom Stapel und wurde 1986 abgewrackt.

Schiffsname der Royal Navy